Brandin Cooks – giocatore di football americano statunitense 
 Johnie Cooks – ex giocatore di football americano statunitense
 Xavier Cooks – cestista australiano